Osobnosti s příjmením Brdička:
 Bořivoj Brdička (* 1955) – český vysokoškolský pedagog, lektor, autor, editor a propagátor vzdělávacích technologií
 Miroslav Brdička (1913–2007) – český fyzik
 Petr Brdička (1947–2021) – český hokejista
 Rudolf Brdička (1906–1970) – český fyzikální chemik